Джо́нни (, реже — Johnney, Johnni, Jhonny, Jonnie, Jonny) — английское мужское имя; иногда бывает и женским именем.

Имя 
Основная статья: Джонни (имя)
Исторически Джонни являлось ласкательно-уменьшительной формой имени Джон, но с XVI века постепенно начало становиться самостоятельным полноценным личным именем.
Известные носители имениСм. См. также: Джонни Рэб — персонифицированный символ южных штатов США и Конфедерации; и  — прозвище бретонских фермеров, которые путешествовали на велосипедах, продавая розовый лук.''

Фильмы 
  — Индия, 1980.
  — Индия, 2003.
  — Индия, 2018.

См. также 
 Джон
 Джони

Примечания 

Английские мужские имена